Champions Cup oder Champion’s Cup steht für:

 Champions Cup (Russisches Billard), Turnier im Russischen Billard
 Champions Cup (Snooker), Snookerturnier
 IWBF Champions Cup, Wettbewerb für Rollstuhlbasketball-Vereinsmannschaften
 Unterwasserrugby-Champions Cup, Wettbewerb für Unterwasserrugby-Vereinsmannschaften
 Champion’s Cup (Lacrosse), Preis für den Playoff-Sieger der National Lacrosse League
 International Champions Cup, Wettbewerb für Fußball-Vereinsmannschaften
 BBL Champions Cup, Wettbewerb für deutsche Basketball-Vereinsmeisterschaften
 EFA Champions Cup der Männer und EFA Champions Cup der Frauen, Wettbewerb für europäische Faustball-Vereinsmannschaften
 Champions Cup (Unihockey), Wettbewerb für Floorball-Vereinsmannschaften